Le Chinois désigne :
 Le Chinois, pièce de théâtre de Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy (1958).
 Le Chinois, surnom de Georges N'Guyen Van Loc, commissaire de police français.
 Le Chinois, surnom de Jean-Claude Bonnal, braqueur français.
 Le Chinois, surnom de Raymond Mihière, figure du banditisme marseillais.
 Le Chinois, film américain de Robert Clouse, sorti en 1980.
 Le Chinois, une série télévisée française diffusée en 1989.
 Le Chinois, un label discographique français.
 Le Chinois (), un roman policier de Henning Mankell paru en 2008.
 Le Chinois (Der Chinese) téléfilm de Peter Keglevic, sorti en 2011, adapté du roman de Henning Mankell
 un sketch de Michel Leeb

Homonymie de titre